FC Grenoble Rugby – klub rugby union
 Grenoble Foot 38 – klub piłki nożnej
 FC Grenoble - klub koszykarski